Би́берман — еврейская фамилия. Известные носители:

 Биберман, Герберт (1900—1971) — американский сценарист, режиссёр и продюсер.
 Биберман, Леонид Михайлович (1915—1998) — советский и российский физик, педагог.
 Биберман, Меер Моисеевич (1890—1938) — советский партийный и государственный деятель.

См. также 
 Буберман, Семён Беркович (Сёма Барам, 1919—1980) — израильский и испанский художник.